Сијете Палос има више значења:

 Сијете Палос (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сијете Палос (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику